Le tournoi d'ouverture de la saison 2015 du Championnat de Bolivie de football est le premier tournoi semestriel de la quarante-deuxième édition du championnat de première division en Bolivie. Les douze équipes engagées s'affrontent deux fois en cours de saison, à domicile et à l'extérieur. Il n'y a pas de relégation à l'issue de ce tournoi mais les points engrangés sont conservés pour le classement de relégation établi à l'issue du tournoi de clôture 2016.

C'est le Sport Boys Warnes qui remporte le tournoi après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le double tenant du titre, le Club Bolívar et six sur The Strongest La Paz. C'est le tout premier titre de champion de Bolivie de l'histoire du club.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du tournoi Ouverture est qualifié pour la Copa Libertadores 2017.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Bolivie de football

Liens externes 
  Classements et résultats de la saison sur le site de RSSSF

Championnat de Bolivie de football
Bolivie
Sport en Bolivie en 2015